Underworld kan avse

 Underworld (musikgrupp) – en brittisk musikgrupp
Underworld (filmserie) – en filmserie
 Underworld (film, 2003) – en film från 2003
 Underworld: Evolution – en film från 2005
 Underworld: Awakening – en film från 2012
 Underworld (musikalbum) – ett album släppt av bandet Adagio
 Underworld (musikalbum av Symphony X) – ett album av Symphony X
 Underworld (film, 1996) – en film från 1996
 Underworld (film, 1927) – en film från 1927
 Underworld (klubb) – en klubb i London